Сурия́ Бонали́ (, род. 15 декабря 1973, Ницца) — французская фигуристка, выступавшая в женском одиночном разряде.

 Чемпионка мира среди юниоров (1991)
 5-кратная чемпионка Европы (1991—1995 подряд)
 9-кратная чемпионка Франции (1989—1997 подряд)
 4-кратная вице-чемпионка мира (1991—1994) подряд)

Тренеры Анник и Дидье Гайаге (Annick & Didier Gailhaguet) — до 1992, в сезон 1992/93 — Ален Жилетти, затем — мать Сюзанн Бонали (Suzanne Bonaly), хореограф с 1995 — Наталья Волкова-Даббади.

Карьера 

Будущая фигуристка была удочерена во Франции. Её биологическая мать была родом с Реюньона, а отец — из Кот-д’Ивуара. Занималась прыжками на батуте, став атлетичной и необычайно прыгучей, что повлияло на технику её катания и особенно прыжков, которые она могла делать без необходимой скорости и с недокрутом в 1/4 оборота, а то и 1/2 оборота (при этом прыжок в произвольной программе не засчитывается), уже приземлившись на лёд. Тем не менее судьи справедливо поощряли её за такие сложные и рискованные элементы в оценках за технику (напр. на чемпионате мира 1995 года — шесть оценок 5,9). Особенность карьеры Бонали — пять побед подряд на чемпионатах Европы и ни одной на чемпионате мира (где она не могла обыграть ряд европейских фигуристок).

В 1989 году дебютировала на чемпионатах Европы и мира. Тренеры сразу делали ставку на рекордно сложные прыжки в ущерб качеству скольжения и остальных элементов, в дебютной произвольной программе включив впервые в мире среди женщин два каскада из двух тройных прыжков (лутц—тулуп и два тулупа). На чемпионате Европы 1990 тренеры включили в её программу запредельно сложный набор элементов: четверной тулуп, четверной сальхов (первый случай попытки исполнения двух четверных прыжков в одной программе женщиной), два тройных лутца и др., всего два четверных и шесть тройных прыжков, из которых Бонали справилась лишь с четырьмя наименее сложными, после чего тренеры стали упрощать программы. На чемпионате мира 1991 года впервые выполняет прыжок в четыре оборота (тулуп), приземлившись чисто, но недокрутив его.

На чемпионате мира 1994 года отказывалась подняться на пьедестал (единственный случай в истории), не соглашаясь с результатами соревнований (для победы не хватило лишь одного судейского голоса), после уговоров президента ИСУ Паульсена поднялась и приняла медаль, но затем сразу её сняла.
В 1996 году Бонали вновь пытается выполнять в программе  четверной прыжок (сальхов) и тройной лутц-тройной тулуп с недокрутом. Мать Бонали периодически меняла тренеров, привлекла российского специалиста Н.Волкову, уделив внимание художественной стороне катания, что фигуристка уже не смогла совместить с достигнутой ранее технической сложностью. Последние годы соревнований в любителях Бонали уже не справлялась даже с обычными тройными прыжками. На Олимпиаде-98 занимала шестое место после короткой программы, в самом начале произвольной допустила падение на каскаде, уже понимая, что шансов на медаль нет, включила в программу запрещённое сальто назад, вызвав бурную реакцию публики (судьи дополнительно вычли по 0,2 балла из обеих оценок за этот элемент).

По завершении спортивной карьеры участвовала в ледовом шоу , а затем стала тренером в Шаттак Сент-Мари.

Спортивные результаты

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1988
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1989
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1990
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1992 — одиночное катание (женщины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1994 — одиночное катание (женщины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — одиночное катание (женщины)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт (англ.)

Родившиеся в Ницце
Фигуристы Франции
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года